Мари́я Ио́сифовна (Осиповна) Бе́лкина (12 июня, 1912, Екатеринбург — 26 января 2008, Москва) — русская писательница, прозаик и литературовед, мемуарист.

Биография 
Окончила ИФЛИ им. А. М. Горького (1940). Член Союза писателей СССР (1961). Член Союза писателей Москвы.

Автор книги о судьбе Марины Цветаевой, семьи Цветаевых-Эфрон (дочери и сына Марины Цветаевой), исследователь творчества поэтессы

Жена критика, библиографа Анатолия Кузьмича Тарасенкова (1909—1956), редактора фронтовой газеты Ладожской военной флотилии. Сын — Дмитрий Тарасенков, писатель, журналист, редактор отдела новостей Радио Свобода.

Сочинения

Проза 
 Степняки: Очерки. М., Молодая гвардия, 1957
 Перекрестки: Очерки. М., Советский писатель, 1960
 Случай в степи: Очерки. М., Правда, 1960
 Дороге нет конца. М., Политиздат, 1965 (Время и люди)
 Человек и гора: Очерки. М., Советский писатель, 1965
 Дождь перестал: Очерки., М., Советский писатель,1968
 Дождь перестал. М., 1975.
 Скрещение судеб. М., Книга, 1988
 Скрещение судеб. М., 1992
 Скрещение судеб. изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Изд-во А и Б, 1999
 Скрещение судеб. М. Эллис Лак. 2008

Фильмография 
 1990 — «Марина Цветаева»

Примечания

Ссылки 
 Фото, Белкина и М.Матусовский 

Выпускники МИФЛИ
Литературоведы России
Литературоведы СССР
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Мемуаристы СССР
Мемуаристы России
Цветаеведы
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище